Am Felsen ist der Name folgender Orte:

 Am Felsen (Freiamt), Ortsteil von Freiamt, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Am Felsen (Gutach), Ortsteil von Gutach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Am Felsen (Schramberg), Ortsteil von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg